Вёкса — топоним в России. Этимология названия восходит к финно-угорскому vuoksi — поток. К тому же слову восходит и название Вуокса — реки в Ленинградской области России и Финляндии, а также Выкса — города в Нижегородской области. Большое количество рек с именем Вёкса на севере России объясняется тем, что у финно-угорских народов так часто назывались реки, вытекающие из больших озёр.

Реки 
 Вёкса — река в Вологодской области; приток Вологды.
 Вёкса — река в Костромской области, приток Вочи; вытекает из Чухломского озера.
 Вёкса — река в Костромской области, приток Костромы; вытекает из Галичского озера.
 Вёкса — река в Ярославской области, при слиянии с рекой Устье образует Которосль; вытекает из озера Неро.
 Вёкса — река в Ярославской области, впадает в озеро Сомино, из которого затем вытекает Нерль; вытекает из Плещеева озера.

Населённый пункт 
 Вёкса — посёлок в Галичском районе Костромской области.